Francesco Cozza – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Francesco Cozza – pittore italiano